Battle Creek kan syfta på följande platser:

USA 

 Battle Creek, Iowa, ort, 
 Battle Creek, ort, Michigan, Calhoun County, 
 Battle Creek, Nebraska, ort, 

Robotskapade USAförgreningar